Ирада Мамед кызы Гусейнова  (; 24 мая 1965, г. Ордубад, Нахчыванская Автономная Республика, Азербайджанская ССР) — азербайджанский учёный, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент (2007), академик (2014), вице-президент Национальной академии наук Азербайджана. Директор Института молекулярной биологии и биотехнологий НАНА с 2014 года.

Биография 
Ирада Гусейнова родилась 24 мая 1965 года в городе Ордубад Нахичеванской АССР Азербайджанской ССР. Окончила химический факультет Азербайджанского государственного университета. Защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.00.04 — Биохимия. Профессор кафедры Биофизики и молекулярной биологии Бакинского государственного университета. Работала старшим научным сотрудником Института ботаники НАНА. В 2006 году награждена почетной грамотой НАНА. В 2007 году избрана член-корреспондентом НАНА. С 2014 года действительный член Национальной академии наук, вице-президент НАНА и директор Института молекулярной биологии и биотехнологий НАНА.

Научная деятельность 
Основные научные исследования посвящены изучению механизмов синтеза, сборки и формирования структурно-функциональных компонентов фотосинтетических мембран, влияние различных абиотических факторов на эти процессы.

Гусейнова И. М. — автор 130 опубликованных научных работ, 290 опубликованных за рубежом. 
200 — Количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых реферируемых в международных базах.

Некоторые научные работы

Прочая деятельность 
 Председатель Ученого совета Института молекулярной биологи и биотехнологий НАНА.
 Председатель Диссертационного совета при Институте молекулярной биологи и биотехнологий НАНА.
 Член Ученого совета Института ботаники НАНА.

Премии и награды 
 Почетная грамота Национальной Академии Наук Азербайджана (2005, 2010, 2015, 2020);
 Премия имени Гасан бека Зардаби Национальной Академии Наук Азербайджана (2014);
 Юбилейная медаль "100 лет Азербайджанской Демократической Республике (1918-2018)” (2019);
 Медаль "100-летие Бакинского Государственного Университета (1919-2019)"  (2019)

Примечания

Источники 
Выпускники Бакинского государственного университета
Преподаватели Бакинского государственного университета
Члены-корреспонденты НАН Азербайджана
Академики НАН Азербайджана